Els Exobasidiomicets (Exobasidiomycetes) són una classe de fongs que de vegades estan associats amb creixement anormals dels teixits vegetals coneguts com a agalles. Aquesta classe inclou l'espècie Exobasidium camelliae Shirai, l'agalla de la camèlia i Exobasidium vaccinii Erikss, que fa una agalla de fulla i de flor.

Referències

Enllaços externs 

 Forestry Images - Exobasidiomycetes

Basidiomicets